Ma mère est le titre des livres suivants :
Ma mère, roman inachevé de Georges Bataille, édité après sa mort en 1966 chez Jean-Jacques Pauvert.
Ma mère, récit de Richard Ford paru en français en 1993.
Ma mère est le titre des films suivants :
 Ma mère, film français de Christophe Honoré en 2004, avec Isabelle Huppert, Louis Garrel et Emma de Caunes, d'après le roman homonyme de Georges Bataille.

Voir aussi 
Ma mère, moi et ma mère
Tout sur ma mère
Ta mère